

Persone 
 Natal'ja Ivanova (nata nel 1971), taekwondoka russa vincitrice di una medaglia d'argento olimpica a .
 Natal'ja Ivanova (nata nel  1970), schermitrice russa vincitrice di una medaglia d'argento agli Europei 1999.
 Natal'ja Ivanova (nata nel  1981), ostacolista russa vincitrice di una medaglia d'argento olimpica nella staffetta 4x400 m ad .
 Natal'ja Ivanova (nata nel 1969), lottatrice russo-tagika detentrice di alcune medaglie ai mondiali.
 Natal'ja Ivanova, giocatrice di badminton russa.
 Natal'ja Ivanova, velista russa partecipante alle Olimpiadi di  e .
 Natal'ja Ivanova, calciatrice kazaka.